Mauerhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Mauerhofer (* 1946), Schweizer Theologe und Pfarrer; Professor für Praktische Theologie an der STH Basel
 Erich Mauerhofer (* 1942), Schweizer neutestamentlicher Theologe, Seelsorger und Bibellehrer